Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Jean Bart, d'après le corsaire Jean Bart :
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1790 ;
 le , une corvette de 20 canons lancée en 1793 ;
 le , un navire corsaire lancé en 1786 réquisitionné par la Marine en 1794 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1820 ;
 le , un vaisseau de 90 canons de  lancé en 1852 ;
 le  a été renommé Jean Bart en 1868 ;
 le , un croiseur protégé de classe Alger lancé en 1889 ;
 le , un cuirassé de classe Courbet lancé en 1911 ;
 le , un cuirassé de classe Richelieu lancé en 1940 ;
 le , une frégate de classe Cassard lancée en 1985. 
 le Jean-Bart, un remorqueur lancé en 1956

Voir aussi 
 Le  est une réplique d'un vaisseau lancé en 1670 qui ne portait pas ce nom.
 

Nom de bateau de la Marine française